Freiwilliger bezeichnet:

 einen freiwillig Kriegsdienstleistenden im Gegensatz zum Berufssoldaten und Wehrpflichtigen, siehe Freiwilliger (Militär) 
 einen ehrenamtlich Tätigen, siehe Ehrenamt
 einen freiwillig Dienst Leistenden, siehe Freiwilligendienst
 einen freiwilligen Helfer der Arbeiter- und Bauernmacht in der DDR, siehe Freiwilliger Helfer

Siehe auch:

 Freiwillige Feuerwehr
 Freiwilligkeit (Begriffsklärung)